Stampede bezeichnet:

 Stampede, die Fluchtbewegung innerhalb einer Tierherde
 davon abgeleitet auch eine Massenpanik unter Menschen
 Stampede (Band), eine englische Hardrock- und New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band
 Stampede (Krokus-Album), ein Album der Band Krokus
 Stampede (Hellyeah-Album), ein Album der Band Hellyeah
 Stampede Pass, ein Gebirgspass in der Kaskadenkette im US-Bundesstaat Washington
 Calgary Stampede, eine Landwirtschafts-Ausstellung in der kanadischen Stadt Calgary
 Stampede, Originaltitel des Spielfilmes Weiße Banditen von Lesley Selander